

Patronyme 

 Antonio Olivares (1917-1975), prêtre franciscain et ornithologue colombien ;
 Fausto Olivares (1940-1995), peintre espagnol ;
 Felipe Olivares (1910-??), footballeur mexicain ;
 Gaspar de Guzmán, comte d'Olivares (1587-1645), ministre et favori royal espagnol ;
 Gerardo Olivares (1964-), réalisateur et scénariste espagnol ;
 José Manuel Olivares (1985-), homme politique vénézuélien ;
 José Olivares Larrondo (1892-1960), écrivain et journaliste basque ;
 Karla Olivares Souza (1985-), actrice mexicaine ;
 Clara Olivares (1993-), compositrice franco-espagnole.

Toponyme 

 Olivares, commune espagnole de la province de Séville.

Patronyme hispanique